Summit é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Summit (Colorado)
Condado de Summit (Ohio)
Condado de Summit (Utah)

Desambiguações de topônimos